Moria kan henvise til flere emner:

 Moria (Tolkien) - et hulekompleks i J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre-univers
 Moria (Lesbos) - en landsby nær Mytilini på Lesbos
 Flygtningelejren Moria - en flygtningelejr nær denne landsby
 Moria (najade) - en nymfe i græsk mytologi
 Moria (computerspil) - et roguelike computerspil

Se også 
 Morija-landet - stedet, hvor Abraham i det Gamle Testamente skulle ofre sin søn Isak
 Mount Moriya - bjerg i Antarktis
 Soria Moria Slot - et norsk folkeventyr